Plaats in Indonesië
 Krandon (Guntur), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Krandon (Kota Kudus), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Krandon (Kesesi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Krandon (Margadana), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java